Sous le terme Révolution de 1830 il est fait référence, selon le contexte, à l'un des trois évènements insurrectionnels suivant :
 Les Trois Glorieuses, qui débutent le 27 juillet en France ; 
 La Révolution belge de 1830, le 25 août ;
 La Révolution polonaise de 1830 le 29 novembre.

Le chapitre Trois Glorieuses : Conséquences en Europe donne une vue générale des révolutions de 1830 en Europe.